Lee Mi-young est un patronyme coréen pouvant désigner :
 Lee Mi-young, une joueuse sud-coréenne de handball née en 1969 et double championne olympique ;
 Lee Mi-young, une lanceuse de poids sud-coréenne née en 1979.